

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Undicesima giornata

Dodicesima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
5 reti
 Marcus Allbäck

4 reti

 Māris Verpakovskis
 Mattias Jonson
 Zoltán Gera
 Krisztián Lisztes
 Imre Szabics

3 reti

 Imants Bleidelis
 Zlatan Ibrahimović (1 rig.)

2 reti

 Marcin Kuźba
 Andrzej Niedzielan
 Mirosław Szymkowiak
 Anders Svensson
 Krisztián Kenesei

1 rete

 Andrejs Prohorenkovs
 Juris Laizāns
 Paweł Kaczorowski
 Bartosz Karwan
 Tomasz Kłos
 Kamil Kosowski
 Mariusz Kukiełka
 Andreas Jakobsson
 Kim Källström (1 rig.)
 Fredrik Ljungberg
 Olof Mellberg
 Mikael Nilsson
 Zoltán Böőr

autoreti
 Carlo Valentini (pro Lettonia)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003